En robotique, désigne le modèle géométrique inverse
 Sigle signifiant Mission Générale d'Insertion
 En imprimerie, l'entreprise française MGI  Digital Graphic Technology est un constructeur de presses numériques